Natalia Dorota Partyka (* 27. Juli 1989 in Danzig) ist eine polnische Tischtennisspielerin.

Leben 

Natalia Partyka wurde ohne rechte Hand und Unterarm geboren. Mit sieben Jahren begann sie Tischtennis zu spielen.  Mit elf Jahren nahm sie an den Sommer-Paralympics 2000 teil.
2008 nahm sie sowohl an den Olympischen Sommerspielen als auch an den Sommer-Paralympics teil. Neben ihr war nur die südafrikanische Schwimmerin Natalie du Toit bei beiden Spielen vertreten.
2022 schloss sie ihr Studium an der Hochschule für Sport Warschau ab.

Internationale Erfolge 

 Weltmeisterschaften
 Gold Einzel, Klasse 10 (2002)
 Gold Mannschaft, Klasse 10 (2002)
 Gold Open, Stehend (2006)
 Silber Einzel, Klasse 10 (2006)
 Silber Mannschaft Klasse 9–10 (2006)

 Europameisterschaften
 Gold Einzel, Klasse 10 (2001, 2003, 2005, 2007)
 Gold Mannschaft, Klasse 10 (2001, 2003)
 Gold Open, Stehend (2005, 2007)
 Gold Mannschaft, Klasse 9–10 (2005, 2007)
 Silber Einzel, Stehend (2003)
 Silber Mannschaft Europameisterschaft 2009

 Paralympics
 Gold Einzel, Klasse 10 (2004, 2008, 2012, 2016)
 Silber Mannschaft, Klasse 6–10 (2004, 2008)
 Gold Mannschaft, Klasse 6–10 (2016)
 Gold Mannschaft, Klasse 9–10 (2020)
 Bronze Einzel, Klasse 10 (2020)

 Teilnahme an den Olympischen Spielen 2008 und 2012 (Nicht-Behinderte)

Turnierergebnisse

Auszeichnungen 
 2008: Ritter des Orden Polonia Restituta
 2013: Offizier des Orden Polonia Restituta
 2016: Komtur des Orden Polonia Restituta
 2017: Stern auf der Allee der Sportstars in Władysławowo
 2022: Komtur mit Stern des Orden Polonia Restituta

Weblinks 

 Darstellung beim Internationalen Paralympischen Tischtennis Komitee (englisch) (abgerufen am 23. Juni 2014)
 Ergebnisübersicht auf ittf.com (abgerufen am 23. Juni 2014)
  (abgerufen am 23. Juni 2014)

Fußnoten 

Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2008
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2012
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2016
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2020
Teilnehmer der Sommer-Paralympics 2000
Teilnehmer der Sommer-Paralympics 2004
Teilnehmer der Sommer-Paralympics 2008
Teilnehmer der Sommer-Paralympics 2012
Teilnehmer an den Europaspielen (Polen)
Behindertensportler (Tischtennis, Polen)
Paralympics-Sieger (Tischtennis)
Paralympics-Teilnehmer (Polen)
Olympiateilnehmer (Polen)
Tischtennisspieler (Polen)
Pole
Geboren 1989
Frau
Teilnehmer der Europaspiele 2019